In memoriam — третий студийный альбом инструментальной рок-группы «Зодиак», вышедший в 1989 году.

Об альбоме 
In memoriam выдержан в стилях синти-поп, арт-рок. Альбом посвящён историческим памятникам Латвии. В 1996 году альбом переиздан под названием Dedication и дополнен двумя бонус-треками из альбома Mākoņi (1990).

На LP In memoriam 1-й трек представляет собой две композиции, объединённые в один трек, тогда как на CD Dedication он разделён на две самостоятельные композиции.

На этом альбоме состоялся дебют басиста Иварса Пильки в качестве звукорежиссёра. Все партии ударных сделаны при помощи синтезаторов.

Список композиций 
Все треки написаны Янисом Лусенсом.

Сторона А
 In memoriam. В Курземе (9:20)
 Остров Морицсала (3:55)
 В музее под открытым небом (5:20)

Сторона B
 Рундальский дворец (3:58)
 Дома старой Риги (4:37)
 Пастораль (3:30)
 На горе Зилайскалнс (5:30)

Бонусы (альбом 1996 года)
 Games (2:40)
 Dedication (4:04)

Участники записи 
 Янис Лусенс — синтезаторы, фортепиано;
 Гунтис Звиргздиньш — синтезаторы;
 Айварс Гудрайс — гитара (5);
 Дзинтарс Сагенс — гитара, компьютеры;
 Зигфрид Муктупавелс — скрипка, вокал (2), исполнительный продюсер альбома 1996 года;
 Майя Лусена — вокал (4);
 Нормундс Шне — гобой (3);
 Звукорежиссёры: Иварс Пилька, Гатис Гауениекс (треки «Games», «Dedication»)

Ссылки 
 
 Сайт, посвящённый творчеству группы «Зодиак»

Альбомы группы «Зодиак»
Альбомы электронной музыки
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы 1989 года
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы прогрессивного рока